

Nom commun 
Un spectre est un fantôme plus ou moins effrayant. Par extension, le mot peut désigner un évènement angoissant :  ;

En physique 
La notion de  décrit la distribution d'une grandeur en fonction de la fréquence :
 l'analyse spectrale recouvre l'ensemble des méthodes d'étude des spectres plus particulièrement en traitement du signal ;
 le spectre électromagnétique est l'ensemble de toutes les fréquences possibles pour les rayonnements électromagnétiques ;
spectre visible ou spectre optique, un sous-ensemble du spectre électromagnétique ;
 spectre d'émission ;
 spectre d'absorption ;
 le spectre de l'atome d'hydrogène ;
 la spectroscopie est l'étude des spectres plus particulièrement électromagnétiques ;

 le spectre sonore (harmonique), décrit le contenu fréquentiel d'un son ;
 la musique spectrale est un ensemble de techniques de composition reposant sur l'observation du son au moyen de spectrographes ;

 la densité spectrale de puissance décrivant les niveaux vibratoires en fonction de la fréquence ;
 le spectre de réponse décrivant l'effet d'un choc, d'un séisme, sur un oscillateur en fonction de sa fréquence ;

 le spectre en énergie, répartition des particules suivant leur énergie ;
 voir aussi spectromètre et spectrogramme.

En astronomie 
 le type spectral, qui permet de classer les étoiles ;
 la classification spectrale des astéroïdes.

En chimie 
 les spectres de masse.

En mathématiques 
 en dimension finie, le spectre d'un endomorphisme est l'ensemble de ses valeurs propres. Cette notion se généralise en analyse fonctionnelle : le spectre d'un opérateur linéaire est l'ensemble de ses valeurs spectrales ;
 en géométrie algébrique, le spectre d'un anneau commutatif unitaire est l'ensemble des idéaux premiers ;
 en géométrie différentielle, le spectre de longueurs d'une variété riemannienne est l'ensemble des longueurs de ses géodésiques ;
 en topologie algébrique :
 un spectre est un objet représentant une théorie cohomologique généralisée,
 un  est une suite d'espaces topologiques pointés stablement équivalents par suspension,
 une suite spectrale est une suite de modules différentiels dont chaque terme est l'homologie du précédent,
 la théorie spectrale des graphes s'intéresse aux propriétés des matrices de représentation des graphes à travers l'étude de leur spectre.

En médecine 
 le  d'un médicament (antibiotique ou antiseptique) désigne l'ensemble des microorganismes sensibles ;
 les troubles du spectre autistique sont des manifestations de l'autisme.

Nom propre

Bande dessinée 
 Spectres, album de bande dessinée, écrite par Thomas Mosdi et dessinée par David Jouvent
 le Spectre est un personnage de bande dessinée de DC Comics
 le Spectre est le nom de plusieurs personnages de Marvel Comics
 Le Spectre Soyeux II, personnage du comics Watchmen d'Alan Moore
 Le Spectre aux balles d'or, douzième album de la série de bande dessinée Blueberry de Jean-Michel Charlier et Jean Giraud
 Le Spectre de Carthage, bande dessinée de Jacques Martin, treizième histoire de la série Alix
 Les Spectres d'Inverloch, album de bande dessinée dans la série Valérian, écrite par Pierre Christin et dessinée par Jean-Claude Mézières
 Le Spectre de Shannara, comic book de médiéval-fantastique écrit en 2008 par Robert Place Napton et dessiné par Edwin Huang David

Cinéma 
 Le Spectre rouge, film muet fantastique sorti en 1907
 Le Spectre, film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1909
 Le Spectre du passé, film de René Hervil et Louis Mercanton sorti en 1913
 Le Spectre du professeur Hichcock, film d'épouvante italien sorti en 1963
 Le Spectre maudit, film britannique réalisé par Robert Hartford-Davis, sorti en 1964
Spectre, film d'Ulli Lommel sorti en 1980
 Litan : La Cité des spectres verts, film français réalisé par Jean-Pierre Mocky, sorti en 1982
Spectres, film de Phil Leirness, sorti en 2004
 007 Spectre est le  de James Bond, sorti en 2015
Spectre est un groupe d'infiltration et de combat de la Nouvelle République dans l'univers de Star Wars

Jeux vidéo 
 Les SPECTRES sont des agents spéciaux travaillant directement sous les ordres du Conseil de la Citadelle, dans la saga de jeux vidéo Mass Effect
 Les Spectres sont des sources de Lumière affiliés au Voyageur, dans le jeu vidéo Destiny

Littérature 
 Spectre est le nom d'une revue littéraire
 Le SPECTRE est une organisation criminelle fictive dans des épisodes de James Bond
 L'Escadron Spectre, roman de science-fiction écrit par Aaron Allston
 Ne vous disputez jamais avec un spectre, roman fantastique par Anne Duguël
 Spectres de Marx, livre de Jacques Derrida
 Le Spectre du passé (roman), roman de science-fiction
 Le Spectre du passé (James Bond), première nouvelle de Raymond Benson mettant en scène le personnage
 Le Spectre au masque de soie, roman policier américain de John Dickson Carr

Musique 
 Spectre est un rappeur, producteur, et musicien électronique américain
 Spectre est un album de Laibach sorti en 2014
 Spectres  est un album du groupe américain Blue Öyster Cult (1977)
 Le Spectre de la rose, ballet en un acte créé par les Ballets russes de Serge de Diaghilev

Télévision 
 Spectre est un téléfilm britannique diffusé en 1977
 Spectre est un téléfilm espagnol diffusé en 2006

Informatique 
 Spectre est une vulnérabilité des microprocesseurs.

Notes et références

Voir aussi 

 
 
 Toutes les pages commençant par « Spectr »

Concept en physique